Termenul „MRSA” se poate referi la:

MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus)
Metrolina Regional Scholars' Academy